

Hydronymes 
 Le Cavo est un petit fleuve côtier français qui coule dans le département de la Corse-du-Sud en région Corse et se jette dans la mer Tyrrhénienne, donc dans la Mer Méditerranée.
 Le Cavo est une fraction de la commune italienne de Rio Marina, sur l'Île d'Elbe, qui a un port maritime.